Léopold de Bavière peut désigner :

 Léopold de Bavière (mort en 907), comte de Carinthie, margrave de Nordgau et de Bavière
 Léopold Ier de Bavière (v.1108–1141), margrave d'Autriche et duc de Bavière
 Léopold de Wittelsbach ou Léopold de Bavière (1821-1912), régent du royaume de Bavière
 Léopold de Bavière (1846-1930), prince et militaire allemand
 Léopold de Bavière (1943-), ancien pilote automobile allemand